Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015 avgjordes 18 februari–1 mars 2015 i Falun, Sverige. Att Falun skulle arrangera VM beslutades av internationella skidförbundet FIS på ett möte i Antalya i Turkiet den 3 juni 2010. Det krävdes tre röstningsomgångar innan Falun vann med knapp marginal, 8 röster mot 7 för finländska Lahtis.

Detta var fjärde gången som Falun arrangerade VM. De tidigare gångerna är 1954, 1974 och 1993.

Tävlingarna hölls på och kring Lugnets skidstadion i Falun. SVT följde evenemanget, och visade tävlingarna i TV.

Omkring 700 deltagare från 55 länder deltog i mästerskapet. Totalt 21 världsmästare korades i sporterna backhoppning, längdåkning och nordisk kombination. Petter Northug blev den mest framgångsrike utövaren med fyra guldmedaljer. Norge var bästa nation med 20 medaljer varav 11 guld.

Finalister i omröstningen

Tävlingsprogram 
<div align="center">

{| class="wikitable" style="margin-top:0;text-align:center; font-size:90%; line-height:1.8em;"
|- style="line-height:1.4em;"
!  Sporter / Datum 
!style="width:2.4em" title="Onsdag 18 februari"  |18/2On
!style="width:2.4em" title="Torsdag 19 februari"   |19/2To
!style="width:2.4em" title="Fredag 20 februari"   |20/2Fr
!style="width:2.4em" title="Lördag 21 februari"   |21/2Lö
!style="width:2.4em" title="Söndag 22 februari"  |22/2Sö
!style="width:2.4em" title="Måndag 23 februari"  |23/2Må
!style="width:2.4em" title="Tisdag 24 februari"  |24/2Ti
!style="width:2.4em" title="Onsdag 25 februari" |25/2On
!style="width:2.4em" title="Torsdag 26 februari"  |26/2To
!style="width:2.4em" title="Fredag 27 februari"  |27/2Fr
!style="width:2.4em" title="Lördag 28 februari"  |28/2Lö
!style="width:2.4em" title="Söndag 1 mars"  |1/3Sö
!Grenar
|-
|align="left"| Längdåkning
|bgcolor=DodgerBlue||bgcolor=gold|
|
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|
|
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|
!12
|-
|align="left"| Backhoppning
|
|bgcolor=DodgerBlue||bgcolor=gold|
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|
|
|
|bgcolor=DodgerBlue||bgcolor=gold|
|
|bgcolor=gold||
!5
|-
|align="left"| Nordisk kombination
|
|
|bgcolor=gold|
|
|bgcolor=gold||
|
|
|bgcolor=gold|
|
|bgcolor=gold||
!4
|-
|align="left"|Ceremonier||bgcolor=SpringGreen|IC||bgcolor=Plum|M || ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Plum|M || ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Plum|M ||bgcolor=Salmon|'AC||
|-
!Antal grenfinaler !!!!2!!2!!3!!4!!!!1!!1!!3!!1!!3!!1!!21
|}
</div>

Medaljöversikt
Backhoppning
Damer

Herrar

Mix

LängdåkningK: Klassisk stil
F: Fristil

Damer

Herrar

Nordisk kombination

Herrar

Medaljligan

Fördelat efter utövare

Fördelat efter nation

Referenser

Externa länkar 

 Officiell hemsida